Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Tuomas Ketola che hanno battuto in finale Stéphane Bohli e Jean-Claude Scherrer 0-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Tuomas Ketola (Campioni)
 Harsh Mankad /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)

 Daniel Kiernan /  David Sherwood (primo turno)
 Jean-François Bachelot /  Jean-Michel Péquery (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2004